Іспанські монети євро — вісім монет євро, випущених Монетним двором Іспанії. На монетах номіналом 1, 2, 5 центи зображений Собор Святого Іакова у Сантьяґо-де-Компостела, номіналом 10, 20, 50 центів — Мігель де Сервантес, 1 і 2 євро — портрет короля Хуана Карлоса I. Всі монети містять на реверсі 12 зірок ЄС, рік випуску і назву Іспанії España.

Дизайн національної сторони

Перша серія (1999 −2009)

Друга серія (від 2009)

Третя серія (з 2015) 
У січні 2015 року вводяться в обіг монети номіналом €1 та €2 із портретом нового короля Іспанії Філіпа VI.

Випуск монет 
 Джерело:

Ідентифікаційні знаки

Пам'ятні монети 2 євро

Серія світова спадщина 
2010 року Іспанія почала карбувати пам'ятні монети із серії Світова спадщина в Іспанії. Вийшли такі монети:

Золоті і срібні колекційні монети

Примітки

Посилання 

 The Euro Information Website — Spain 

Іспанія
Монети Іспанії
Є